Steve Thornton est un musicien de jazz fusion;
 Steve Thornton est un joueur et entraîneur de hockey sur glace, né en 1973.